Siège de Port-Royal (1707)
 Siège de Port-Royal (1710)

Voir aussi
 
Port-Royal